Павел Вавилов:
 Вавилов, Павел Андреевич (1891—1919) — революционер, большевик, профсоюзный деятель, борец за власть Советов в Поволжье, на Урале и в Сибири.
 Вавилов, Павел Валерьевич (род. 1972) — российский биатлонист, депутат Тюменской городской думы.
 Вавилов, Павел Иванович (1909—1966) — работник морского транспорта, матрос арктического флота; Герой Социалистического Труда.